Domencíolo (sobrinho de Focas)
 Domencíolo (irmão de Focas)
 Domencíolo (curador)
 Domencíolo (general do século VI)

Desambiguações de antropônimos